Хар Гобинд Кора́на (Кхора́на; , , ; 9 января 1922 года,  — 9 ноября 2011 года, Конкорд) — индийский и американский молекулярный биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1968 году (совместно с Робертом Холли и Маршаллом Ниренбергом) «за расшифровку генетического кода и его роли в синтезе белков».

Гобинд был творческим и проницательным химиком, на счету которого много примечательных достижений, в том числе первый практический синтез нуклеотидов и коферментов в середине 1950-х. Он был одним из первых учёных, начавших работать на стыке нескольких наук (таких как физика, химия и биология), и первым ввёл термин «химическая биология». В 1972 году Гобинд описал полный химический синтез функциональных генов тРНК, что стало беспрецедентным и до сих пор непревзойдённым достижением в области химической биологии. Также Корана был первым учёным, синтезировавшим олигонуклеотиды.

Корана получил гражданство Соединённых Штатов в 1966 году, после чего был награждён Национальной медалью науки. Он был почётным профессором биологии и химии в Массачусетском технологическом институте и являлся членом Совета Управления в .

Ранние годы и образование 
Хар Гобинд Корана родился в индуистской семье в деревне Райпур в западном Пенджабе, который в то время был частью Индии, а в настоящее время относится к Пакистану. Был младшим из 5 детей. Его отец работал патвари (деревенский налоговый инспектор). До средней школы Хар Гобинда и его братьев обучал отец, и они были единственными грамотными детьми в деревне примерно среди сотни жителей. Несмотря на отсутствие системного образования, Корана успешно окончил среднюю школу Dayanand Arya Samaj High School (ныне — Muslim High School) в Мултане. В 1943 году получил степень бакалавра, а в 1945 — степень магистра в области химии в Университете Пенджаба, в Лахоре.

В 1945 году Корана переехал в Ливерпульский университет (Великобритания), при поддержке стипендии правительства Индии. Предполагалось, что он будет изучать инсектициды и фунгициды, но из-за недостатка мест ему было предложено принять участие в исследованиях по органической химии. Именно там он получил докторскую степень по химии в 1948 году за работу над меланинами с Роджером Биром.

Зрелые годы 
Работая в лаборатории Роджера Бира в Ливерпульском университете, Корана часами изучал в библиотеке немецкую литературу по органической химии, и однажды наткнулся на описание малоизвестного синтетического реагента, карбодиимида, который к тому времени был забыт и никогда не упоминался в английской литературе. Хотя карбодиимид и не нашёл своего применения в работе Кораны в то время, он вспомнил о реагенте много лет спустя, и применил его для создания революции в биохимии.

Так как Корана изучил большое количество немецкой научной литературы, он решил провести свою докторантуру в немецкоязычной стране и отправился в Швейцарскую высшую техническую школу в Цюрихе, к Владимиру Прелогу. Он приехал в Цюрих без рекомендательного письма или направления и просто пришёл к Прелогу в кабинет. На основе краткого обзора его диссертации, посвящённой синтезу алкалоидов и меланину из лаборатории Роджера Бира в Ливерпуле, который ему представил Гобинд, Прелог принял его в докторантуру, но никакого финансирования не предоставил. В течение следующих 11 месяцев Гобинд жил в лаборатории и питался рисом и непастеризованным молоком. Несмотря на трудности, Корана мгновенно установил длительную и прочную связь с Прелогом, своим легендарным наставником, которого впоследствии не раз благодарил за влияние на его становление как учёного.

В 1949 году Гобинд должен был вернуться в Индию, чтобы отработать долг по его предыдущей стипендии, но после раздела Индии его родное село оказалось в Пакистане, а семья рассредоточилась по разным городам. Гобинд не мог найти работу и жил в домике для прислуги у своего дяди в Нью-Дели, став, по существу, академическим беженцем и проводя время в поисках работы. К счастью, правительство аннулировало его долг по стипендии, и он получил материальную поддержку для работы с Александром Р. Тоддом в Кембридже, благодаря помощи профессора Кембриджского университета Г. В. Кеннера, с которым Гобинд повстречался в Цюрихе.
Так, в возрасте 27 лет, Гобинд вернулся в Англию, для чего его большая семья совместными усилиями оплатила билет на корабль. Кеннер и Корана исследовали реакции активации концевых карбоксильных концов пептидов под воздействием карбодиимида.

В скором времени Гордон М. Шрум, глава Исследовательского совета Британской Колумбии (Канада), посетил Кембридж и попросил А. Тодда предложить ему химика, который готов переехать в Ванкувер, чтобы основать новую неакадемическую исследовательскую лабораторию, без технических условий и оборудования, но с предоставлением абсолютной свободы действий. Тодд предложил Гобинда.

Таким образом, в 1952 году Корана поступил на работу в Университет Британской Колумбии в Ванкувере, а в 1960 году перешёл в Висконсинский университет в Мадисоне, где работал над генетическим кодом и пытался химически синтезировать гены транспортной РНК. В 1970 году Корана стал профессором химии в Массачусетском технологическом институте, сменив тему своей работы — теперь он изучал мембраны и передачу сигнала. Корана проработал в МТИ до выхода на пенсию в 2007 году.

Научно-исследовательская работа 
Корана провёл большую часть своего первого года в Ванкувере за написанием обзора об определении структуры белков, затем резко сменил тему на нуклеиновые кислоты. В 1954 году Корана опубликовал работу, в которой описывал синтез АДФ и АТФ с помощью карбодиимидной реакции. Позднее он также синтезировал циклические нуклеотиды, динуклеотиды с несимметрическими последовательностями и другие биологические молекулы. Во времена летних «каникул» видные учёные, в частности, Пол Берг, А. Корнберг, Юджин Кеннеди и многие другие, посещали лабораторию Кораны, чтобы научиться готовить и использовать карбодиимидные реагенты.

Спустя какое-то время, с помощью нескольких коллег (Гордон В. Тенер, Джон Г. Моффат, М. Смит и др.), он синтезировал все известные нуклеотиды и кофакторы, а в 1960 году был синтезирован и коэнзим А, самый сложный нуклеотидный кофактор.

Но на пике своего успеха Корана заявил, что его работа в этой области подошла к концу, и переехал в Висконсинский университет в Мадисоне, чтобы поднять ставки: он хотел синтезировать ген. И ему это удалось: впервые ген был xимически синтезирован им в 1970 году, затем Корана синтезировал ген, родственный первому, и в 1979 году продемонстрировал, что они функционируют в бактерии. Для синтеза генов были использованы ферменты полимераза и лигаза, скрепляющие вместе фрагменты ДНК, а также методы, предвосхитившие изобретение полимеразной цепной реакции. Это, безусловно, стало поворотным пунктом в генетике. Эта работа положила начало эре рекомбинантной ДНК и лежит в основе методов сборки целых геномов из коротконитевых ДНК. Изобретение описывает технологию производства генов, так что теперь многие компании предоставляют возможность заказать любой синтетический ген.

Также Корана и его коллеги установили, что биологический язык, общий для всех живых организмов, состоит из набора трёхбуквенных слов: каждый набор из трёх нуклеотидов кодирует специфическую аминокислоту. Они получили Нобелевскую премию 12 декабря 1968 года. Причём, в день объявления о присуждении ему Нобелевской премии Корана был одним из последних в университете, кто об этом узнал. В тот день он уехал в арендованный коттедж на берегу озера за пределами Мэдисон, без телефона или радио, чтобы писать статьи. Его жена Эстер приехала туда, чтобы сообщить ему эту новость.

Семья 
В 1952 году Хар Гобинд женился на Эстер Элизабет Сильбер, швейцарке, которую он встретил в Праге в 1947 году, и переехал с ней в Ванкувер. У них родилось трое детей: Джулия Элизабет (рожд. 4 мая 1953), Эмили Энн (рожд. 18 октября 1954, умерла в 1979) и Дэйв Рой (родился 26 июля, 1958). Эстер стала опорой и поддержкой для Гобинда, и прожила с ним почти 50 лет.

Кончина 
Корана умер естественной смертью 9 ноября 2011 года в Конкорде, штат Массачусетс, в возрасте 89 лет. Вдовец, он оставил после себя детей Джулию и Дэйва.

Почести и награды 
Премии и награды

 1967 — Премия имени Дэнни Хайнемана
 1968 — Нобелевская премия (совместно с Маршаллом Уорреном Ниренбергом и Робертом У. Холли) по физиологии и медицине «за расшифровку генетического кода и его роли в синтезе белков»;
 1968 — Премия Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования;
 1968 — Премия Луизы Гросс Хорвиц;
 1969 — вторая по значимости индийская государственная награда Падма Вибхушан;
 1971 — Golden Plate award (США);
 1974 — Премия Уилларда Гиббса;
 1980 — Международная премия Гайрднер;
 1987 — Национальная научная медаль США;

Почётные звания

 1968 — член Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина»
 1971 — иностранный член Академии наук СССР
 1972 — иностранный член Индийской национальной академии наук (INSA)

Наследие 
Университет Висконсин-Мэдисон, правительство Индии (DBT Отдел биотехнологии), а также Индо-Американский научно-технический форум совместно создали «Программу Корана» в 2007 году. Миссия Программы Корана заключается в создании сообщества учёных, промышленников, предпринимателей и социологов в США и Индии.

Программа ориентирована на три цели: обеспечение аспирантов и студентов различными возможностями исследований, привлечение партнёров для развития сельских регионов и продовольственной безопасности, а также содействие государственно-частному партнёрству между США и Индией.

Примечания

Литература 
 Caruthers M, Wells R. Retrospective. Har Gobind Khorana (1922—2011). Science. 2011 Dec 16;334(6062):1511. doi: 10.1126/science.1217138.
 Биография Хара Кораны на сайте Нобелевского комитета
 Thomas P. Sakmar. Har Gobind Khorana (1922—2011): Pioneering Spirit. PLoS Biol 10(2): e1001273. doi:10.1371/journal.pbio.1001273

Ссылки 
 Биография Хара Кораны на сайте Нобелевского комитета.
 Нобелевская лекция Хара Кораны.
 

Выпускники Ливерпульского университета
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Школы наук Массачусетского технологического института
Преподаватели Висконсинского университета в Мадисоне
Учёные Кембриджского университета
Молекулярные биологи
Награждённые Национальной медалью науки США
Иностранные члены АН СССР
Иностранные члены РАН
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Члены Национальной академии наук США
Члены Папской академии наук
Иностранные члены Индийской национальной академии наук
Лауреаты международной премии Гайрднера
Иммигрировавшие в США из Индии
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из США
Лауреаты Нобелевской премии из Индии
Лауреаты премии имени Дэнни Хайнемана
Почётные доктора Университета Майами
Почётные доктора Чикагского университета
Почётные доктора Университета Британской Колумбии